La palabra Juliano puede referirse a los siguientes personajes:
 Salvio Juliano, jurista romano (c. 100-c. 170).
 Didio Juliano, emperador de los romanos (m. 193).
 Juliano, usurpador romano (c. 283-284).
 Sabino Juliano, usur.
 Juliano el Apóstata, emperador de los romanos (332-363).

Además, puede hacer referencia a:
 El calendario juliano, antecesor del calendario gregoriano.
 Juliano (1964), novela de Gore Vidal.